

Film
Face Value – cortometraggio del 1914 diretto da George Lessey
Face Value – film del 1917 diretto da Robert Z. Leonard
Face Value – film del 1927 diretto da Robert Florey
Face Value – documentario del 1991 diretto da Johan van der Keuken
 Falsa identità (Face Value) – film del 2002 diretto da Micheal Miller

Musica 
Face Value – primo album da solista di Phil Collins